Denyer ist der Familienname folgender Personen:

 Paula Denyer (geb. als Paul Charles Denyer; * 1972), australischer Serienmörder
 Peter Denyer (1947–2009), britischer Schauspieler und Schriftsteller